La gélatine est une substance solide translucide.
 Gélatine est la mère d'Obélix dans les aventures d'Astérix.
 Les gélatines servent, en éclairage ou en photo, à colorer une scène ou une image.